Campogrande ima više značenja:
 Campogrande, Brescia
 Campogrande, Messina
 Campogrande, Reggio Emilia
 Campogrande, Teramo